Batalha dos Guararapes — conflito em Pernambuco, 1648
 Batalha dos Guararapes (Victor Meirelles) — pintura histórica
 Batalha dos Guararapes (filme) — produção brasileira (1978) com José Wilker e Renée de Vielmond
 Viaduto Batalha dos Guararapes — obra viária de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Brasil, que desabou parcialmente durante a preparação para a Copa do Mundo de Futebol de 2014

Desambiguações de guerras e batalhas